Il doppio  del Dallas Tennis Classic 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Santiago González e Scott Lipsky hanno battuto in finale Bobby Reynolds e Michael Russell 6–4, 6–3.

Teste di serie

  Santiago González /  Scott Lipsky (campioni)
  Martin Emmrich /  Andreas Siljeström (quarti di finale)

  Alex Bogomolov, Jr. /  Jordan Kerr (ritiro)
  Marin Čilić /  Nicholas Monroe (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Dallas Tennis Classic 2012